48-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с мая 1988 года по июнь 1989 года. Обладателем Кубка впервые стал днепропетровский «Днепр». Предыдущий обладатель Кубка харьковский «Металлист» выбыл в 1/8 финала. Вновь часть этапов (1/16 и 1/8 финала) состояли из двух матчей.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Поскольку «Днепр» также стал чемпионом СССР 1988 года, то клуб участвовал в Кубке чемпионов, а «Торпедо» получило право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1988 году
Футбол в СССР в 1989 году